Ниже представлен список герцогств, существовавших в Европе в различные исторические эпохи:

Раннее Средневековье (V—IX вв.) 
 Герцогство Амальфитанское
 Герцогство Беневенто
 Герцогство Бретань
 Герцогство Васкония
 Герцогство Гасконь
 Герцогство Гаэта
 Герцогство Кантабрия
 Герцогство Неаполь
 Герцогство Сполетское

Высокое Средневековье (X—XIII вв.) 
 Герцогство Афинское
 Герцогство Аквитания
 Герцогство Брабант
 Герцогство Берг
 Герцогство Брауншвейг-Люнебург
 Герцогство Калабрия
 Герцогство Клевское
 Герцогство Лимбург
 Герцогство Наксосское
 Герцогство Нормандия
 Герцогство Саган
 Герцогство Саксония
 Герцогство Феррара
 Герцогство Швабия
 Герцогство Шлезвиг

Позднее Средневековье (XIV—XVI вв.) 
 Эрцгерцогство Австрия
 Герцогство Алансон
 Герцогство Альбре
 Герцогство Бар
 Герцогство Беррийское
 Герцогство Брауншвейг-Вольфенбюттель
 Герцогство Гельдерн
 Герцогство Гиз
 Герцогство Гольштейн
 Герцогство Егердорф
 Герцогство Задвинское
 Герцогство Кастро
 Герцогство Мантуанское
 Герцогство Миланское
 Герцогство Моденское
 Герцогство Монферрат
 Герцогство Овернь
 Герцогство Пармское
 Герцогство Савойское
 Герцогство Саксен-Альтенбург
 Герцогство Саксен-Веймар
 Герцогство Саксен-Веймар-Эйзенах
 Герцогство Саксен-Гота
 Герцогство Саксен-Гота-Альтенбург
 Герцогство Саксен-Заальфельд
 Герцогство Саксен-Йена
 Герцогство Саксен-Кобург
 Герцогство Саксен-Кобург-Гота
 Герцогство Саксен-Кобург-Эйзенах
 Герцогство Саксен-Кобург-Заальфельд
 Герцогство Саксен-Маркзуль
 Герцогство Саксен-Мейнинген
 Герцогство Саксен-Рёмхильд
 Герцогство Саксен-Хильдбургхаузен
 Герцогство Саксен-Эйзенах
 Герцогство Саксен-Эйзенберг
 Герцогство Урбино
 Герцогство Флорентийское
 Герцогство Юзес
 Герцогство Юлих-Берг

Великие герцогства 
 Великое герцогство Тосканское

Новое время (XVII в. — 1918 г.) 
 Герцогство Анхальт-Бернбург
 Герцогство Анхальт-Дессау
 Герцогство Анхальт-Кётен
 Герцогство Аренберг
 Герцогство Бавария
 Герцогство Брауншвейг
 Герцогство Буковина
 Герцогство Варшавское
 Герцогство Вюртемберг
 Герцогство Гвасталла
 Герцогство Зальцбург
 Герцогство Крайна
 Герцогство Курляндия
 Герцогство Лукка
 Герцогство Нассау
 Герцогство Пруссия

Великие герцогства 
 Великое герцогство Баден
 Великое герцогство Вюрцбург
 Великое герцогство Гессен
 Великое герцогство Люксембург
 Великое герцогство Мекленбург-Стрелиц
 Великое герцогство Мекленбург-Шверин
 Великое герцогство Ольденбург
 Великое герцогство (княжество) Познанское
 Великое герцогство Саксен-Веймар
 Великое герцогство Франкфурт

Новейшее время (1918 г. — н. в.) 
 Великое герцогство Люксембург

Исторические списки стран